Syczewo – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim
 Syczewo – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim